Le sigle TNM peut faire référence à :
 Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, Québec
 Théâtre national de Marseille (dit « La Criée »)
 Théâtre national Mohammed-V, au Maroc
 Tour Nivernais Morvan, une course cycliste se déroulant chaque année dans le département de la Nièvre
 Classification TNM des cancers